4 As peut désigner :
 Les 4 As, une bande dessinée franco-belge
 4 As (ou Aces Up en anglais), un jeu de patience